Кноблаух ( — «чеснок») — немецкая фамилия:
 Кноблаух, Эдуард (1801—1865) — немецкий архитектор;
 Кноблаух, Карл Германн (1820—1895) — немецкий физик;
 Кноблаух, Курт (1885—1952) — один из высших фукционеров СС и руководителей Ваффен СС Третьего рейха, обергруппенфюрер СС, генерал-лейтенант Ваффен СС.